Мокролуг () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
В селе есть римо-католический костел с 1772 года, построенный в стиле позднего барокко и протестантский костел.

Впервые упоминается в 1277 году.

Население 
В селе проживает 727 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,71%
 чехи — 0,29%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 47,76%,
 протестанты — 39,11%,
 греко-католики — 1,73%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 0,87%

Примечания 

Населённые пункты Словакии